

Aziende 
 Arsenal – azienda aeronautica statale specializzata in velivoli militari creata nel 1936 dal governo francese con sede a Vélizy-Villacoublay

Cinema 
 Arsenal – film del 2017 diretto da Steven C. Miller

Luoghi 
 Bibliothèque de l'Arsenal – biblioteca che si trova nel IV arrondissement della città di Parigi
 Arsenal – quartiere di Parigi

Personaggi 
 Arsenal – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Arsenale (Arsenal) – personaggio dei fumetti DC Comics, alter ego di Roy Harper
 Arsenal (Nicholas Galtry) – personaggio dei fumetti DC Comics
 Arsenal – personaggio nemico della Doom Patrol

Sport

Calcio 
 Arsenal Football Club – squadra inglese con sede a Londra.
 Arsenal Fútbol Club – squadra argentina con sede a Sarandí, nella provincia di Buenos Aires, nota anche come Arsenal di Sarandí
 Arsenal Ladies Football Club – squadra inglese di calcio femminile, affiliata all'Arsenal Football Club
 Arsenal Stadium – stadio di Londra in cui l'Arsenal Football Club disputò le proprie partite casalinghe dal 1913 al 2006. Era anche noto come Highbury
 Futbol'nyj Klub Arsenal Kyïv – squadra ucraina con sede a Kiev

Pallacanestro 
 Anaheim Arsenal – squadra scomparsa di NBA Development League con sede ad Anaheim

Trasporti 
 Arsenal VG-33 – aereo da caccia francese, entrato in servizio nel 1940
 Arsenal –  stazione chiusa della metropolitana di Parigi
 Arsenal – stazione della metropolitana di Londra
 Arsenal'na – stazione della metropolitana di Kiev